Saglya kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sahlah, ort, Zanjan,

Mongoliet 

 Sagil Gol, vattendrag, Uvs, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar